Az 1933-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 7. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 12 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokság lebonyolítása annyiban változott, hogy a 12 csapatot két csoportba, egy keletibe és egy nyugatiba osztották, ahol mindenki oda-vissza megmérkőzött egymással. A csoportok első három helyén végzett együttesek a felsőházban, a 4–6. helyen állók pedig az alsóházban folytathatták.

A bajnokságot a Ruch Chorzów nyerte az ezüstérmes Pogoń Lwów, és a bronzérmes Wisła Kraków előtt.

Alapszakasz

Keleti csoport

Nyugati csoport

A bajnokság végeredménye

Felsőház

Alsóház

Külső hivatkozások

 rsssf.com

1933
Lengyel 1